1549 Mikko – asteroide della fascia principale 
 Mikko – versione in lingua finlandese del nome Michele

Persone 

 Fredrik Mikko – hockeista su ghiaccio svedese 
 Lepo Mikko – pittore e pedagogo estone 
 Roger Mikko – hockeista su ghiaccio svedese